Albert Russell peut désigner :
 Albert Russell, un homme politique ;
 Albert Russell, un réalisateur.